Stolac je lahko:

Bosna in Hercegovina 
 Stolac, mesto in središče istoimenske občine
 Stolac, Bugojno
 Stolac, Gacko
 Stolac, Višegrad

Hrvaška 
 Stolac, Senj
 Stolac (otok)

Črna gora 
 Stolac, Črna gora